Spegeln kan syfta på:

Spegeln (film) – en film från 1975 i regi av Andrej Tarkovskij
 Spegeln (tidning) – skandaltidning under tidigt 1900-tal

Biografer i Sverige
 Spegeln, Göteborg – en biograf på Kungsportsavenyen 14 i Göteborg
 Spegeln, Malmö –  vid Stortorget i Malmö
 Spegeln, Stockholm – en biograf vid Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm
 Spegeln, Uppsala – en biograf på Västra Ågatan 12, Uppsala